Соревнования по бегу на 800 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 20 и 21 июля. Приняли участие 38 спортсменов из 11 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

М